Stechmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Stechmann (1857–1900), deutscher Zoologe und Direktor des Zoologischen Gartens Breslau
 Karen Stechmann (* 1971), deutsche Badmintonspielerin
 Klaus Stechmann (1935–2016), deutscher Brigadegeneral
 Rudolf Stechmann (1899–1989), deutscher Politiker (DP)